Рут Кроуфорд Сигер (; 3 июля 1901 — 18 ноября 1953), урождённая Рут Кроуфорд Портер — американский композитор.

Биография 
Рут Кроуфорд родилась в городе Ист-Ливерпул, штат Огайо. С раннего детства занималась фортепьяно. Первым учителем Рут была её мать. Позднее занималась с мадам Вальборг Коллетт в свою очередь бывшей ученицей норвежской пианистки и композитора Агаты Баккер-Грёндаль. Затем поступила в Американскую музыкальную консерваторию в Чикаго. Обучалась композиции у Адольфа Вейдига. Однако наибольшее влияние, на становление её творчества, оказал бывший ученик Скрябина Джейн Херц. Во время обучения в Чикаго познакомилась со многими представителями творческой элиты, в частности с Карлом Сэндбергом, стихи которого впоследствии положила на музыку.
Ранний период творчества, пришедшийся на конец 20 х годов, представлен атональными произведениями проникнутыми влиянием музыки Скрябина. В композиторской технике возможно влияние Шёнберга, а также её мужа композитора Чарльза Сигера. Впоследствии разработала свой собственный метод композиции.
В 1930 году она стала первой женщиной, получившей стипендию Гуггенхайма. Жила в Берлине и Париже. В 1933 году, на Всемирных днях музыки в Амстердаме её «Три песни» (для голоса, гобоя, ударных и струнных) представляли США.
Вернувшись из Европы, занялась изучением популяризацией и обработкой американской народной музыки. За год до смерти вернулась к модернизму. Умерла в 1953 году от рака кишечника. Была похоронена на кладбище Спрингфилд.

Произведения 
 Прелюдия для фортепиано
 Соната для скрипки и фортепиано , 1926
 Сюита № 5 духовых инструментов и фортепиано, 1927 г., изм. 1929
 Сюита № 2 для струнного оркестра , 1929
 Девять прелюдий для фортепиано , 1928
 Пять песен на стихи Карла Сэндберга , 1929 (Главные Мысли, Белая Луна, радость, суглинок, закат)
 Фортепиано Обучение в смешанных Акцентах , 1930
 4 диафонические сюиты , 1930
 Струнный квартет , 1931
 Загадки крысы, 1932
 Two Ricercare (H.T. Tsiang): Sacco, Vanzetti — Chinaman, Laundryman, 1932
 Любовь на арфе , 1932
 Сюита для духового квинтета , 1952
 Приключения Тома Томба, 1925
 Музыка для малого оркестра, 1926
 Kaleidoscopic Changes on an Original Theme Ending with a Fugue, 1924
 5 прелюдий, 1924-5
 4 прелюдии, 1927-8
 Обучение в смешанных Акцентах, 1930
 3 Chants: no.1, To an Unkind God, no.2 To an Angel, no.3, female chorus, 1930
 Rissolty Rossolty 1941

Примечания 

Композиторы США
Женщины-композиторы